Elexenbach steht für:

 Elexenbach (Ortenburg), Weiler in der Gemeinde Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern

 Elexenbach (Braunaubach), linker Zufluss des Braunaubachs im Waldviertel in Niederösterreich
 Elexenbach (Zwettl), linker Zufluss der Zwettl bei Groß Gerungs in Niederösterreich